James Stevens (écrivain)
 James Stevens (musicien)